Andrzej Załuski kan syfta på:

 Andrzej Chryzostom Załuski (omkring 1650-1711), polsk biskop
 Andrzej Stanisław Załuski (1695-1758), polsk biskop
 Józef Andrzej Załuski (1702-1774), polsk biskop